Empusa är ett släkte av bönsyrsor. Empusa ingår i familjen Empusidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bönsyrsor
Empusa